Yoncalla (Oregon), plaats in de Amerikaanse staat Oregon.
 Yoncalla (taal), uitgestorven Kalapuyataal, gesproken in Oregon.